okno – konstrukcja zamykająca otwór w ścianie lub dachu
 okno – wydzielony obszar ekranu, na którym prezentowany jest interfejs aplikacji
 okno – wycinek strumienia danych wejściowych, który jest dostępny dla algorytmu w danym kroku iteracji

Filmy 
 Okno – amerykański film z 1949
 Okno – polski film obyczajowy z 1981
 Okno – rosyjski film z 2015
 Okno – film dokumentalny Piotra Andrejewa z 1979

Geografia 

 Okno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek
 Okno (ukr. Вікно) – wieś w rejonie horodeńskim obwodu iwanofrankiwskiego Ukrainy
 Okno (ukr. Вікно) – wieś w rejonie husiatyńskim obwodu tarnopolskiego Ukrainy
 Okno – jezioro w Kotlinie Biebrzańskiej, w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża
 Okno – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim, w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sulęczyno
 Okno – przystanek kolejowy w miejscowości Okno, w rejonie kołomyjskim, w obwodzie iwanofrankiwskim, na Ukrainie

Zobacz też 
 okno czasowe – funkcja opisująca sposób pobierania próbek z sygnału
 okno startowe – przedział czasowy, w którym należy przeprowadzić start pojazdu kosmicznego, aby mógł wykonać zaplanowaną misję rozporządzając dostępnymi możliwościami technicznymi
 okno pasywne – okno, które spełnia wymogi budownictwa pasywnego
 okno kontaktu – moment w historii Wszechświata, w którym jedna cywilizacja jest zdolna do odbioru sygnału innej cywilizacji
 okno przedoczodołowe – otwór w czaszce
 dipole odbijające (nazwa kodowa pierwszego systemu tego typu: Window [Okno]) – system przeciwdziałania namiarom radarowym

bg:Windows
en:Window (disambiguation)
es:Ventana (desambiguación)
nl:Venster
ru:Окно (значения)
sr:Прозор (вишезначна одредница)